IMAF peut désigner :
 l'International Martial Arts Federation (Fédération internationale des arts martiaux)
 l'Institut des mondes africains (IMAF), unité mixte de recherche CNRS 8171 et IRD 243